Кубок Інтертото 1983 () — 23-ий розіграш Кубка Інтертото, європейського футбольного турніру для клубів, які не потрапили до офіційних турнірів УЄФА. У турнірі взяли участь 40 клубів з 14 країн. Єдиного переможця турніру не визначалось і найкраща команда кожної групи на рівних зараховувалися до переможців та отримувала, окрім невеликого кубка, значну грошову винагороду. Найкращою командою турніру став шведський «Гаммарбю», який набрав 12 очок.

Учасники 
Порівняно з минулим розіграшем, у турнірі взяли також участь клуби з Югославії, Норвегії, Угорщини та Нідерландів. В результаті 40 команд були поділені на 10 груп по чотири клуби у кожній.

Груповий етап

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Група 9

Група 10

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1983—1984
 Кубок володарів кубків 1983—1984
 Кубок УЄФА 1983—1984

Посилання 
 Рахунок усіх матчів на сайті mogiel.net 

Кубок Інтертото
1983 у футболі